Le mot spirique est un nom ou un adjectif issu du grec, soit de , soit de .
 La spirique de Persée (du grec speĩra), ou section spirique, est une courbe plane.
 L'acide spirique (du grec speiraía), plus connu sous le nom d'acide acétylsalicylique ou d'aspirine, est un acide faible constituant la substance active de nombreux médicaments.